Castell de Sant Jordi de Lisboa, castell en el pujol de Sant Jordi a Lisboa.
 Castell de Sant Jordi d'Alfama, fortalesa de defensa construïda a la primera meitat del .
 Castell de Sant Jordi (Sant Jordi Desvalls), edifici de Sant Jordi Desvalls